Karakul, du turco-mongol kara « noir » et kul « lac », peut désigner :

le karakul, une race de mouton
le karakul, un chapeau fait de la laine de ce mouton

le lac Kara-Kul, un lac du Tadjikistan
le lac Karakul, un lac de Chine, dans la province du Xinjiang
Karakul, une ville d'Ouzbékistan

Voir aussi 
 Karakol, une ville du Kirghizistan.